Bekoko, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Dibombari
Bekoko, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Mundemba